Дискографія Depeche Mode налічує 13 студійних альбомів, 44 сингли і численну кількість збірок, виданих гуртом, починаючи з 1981 року.

Студійні альбоми 

 Speak & Spell, 7 листопада 1981, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ #10; США #192, 300,000
 A Broken Frame, 27 вересня 1982, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ #8; США #177, 200,000
 Construction Time Again, 22 серпня 1983, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ #6, 200,000
 Some Great Reward, 27 серпня 1984, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ #4; США #51, 1,000,000
 Black Celebration, 17 березня 1986, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ #3; США #90, 750,000
 Music for the Masses, 28 вересня 1987, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ #10; США #35, 1,000,000
 Violator, 19 травня 1990, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ #2; США #7, 3,000,000
 Songs of Faith and Devotion, 22 березня 1993, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ #1; США #1, 920,000
 Ultra, 14 квітня 1997, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ #1; США #5, 585,000
 Exciter, 14 травня 2001, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ #9; США #8, 426,000
 Playing the Angel, 17 жовтня 2005, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ #6; США #7, 402,000
 Sounds of the Universe, 20 квітня 2009
 Delta Machine, 22 березня 2013
 Spirit, 17 березня 2017

Офіційні збірки (разом з продажами в США) 
 The Singles 81>85, 14 жовтня 1985, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ #6; США #114, 285,000
 The Singles 86>98, 28 вересня 1998, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ #5; США #38, 565,000
 Remixes 81-04, 24 жовтня 2004, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ #24, 90,000
 The Best Of, Volume 1, 13 листопада 2006, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ #18; США #148, 10,000

Офіційні концертні альбоми (разом з продажами в США) 
 101, 13 березня 1989, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ #7; США #45, 600,000
 Songs of Faith and Devotion Live, 6 грудня 1993, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ #46; США #193, 115,000

Інші збірки

Сингли

Примітки 
1 «Blasphemous Rumours / Somebody», «Home / Useless» і «John the Revelator / Lilian» були видані як подвійні сингли.
2 Оригінальний реліз «Strangelove» у США досяг № 76 у Hot 100. Sire Records у сподіванні на більш високі місця перевидали іншу версію композиції у 1988 році. перевидання досягло позиції № 50.
3 У США, Австралії і Новій Зеландії у чартах брав участь мегамікс «Route 66/Behind the Wheel» (на відміну від сингл-версії «Behind the Wheel»).
4 «Dangerous» і «Halo» не виходили стандартними синглами. Та вони змогли потрапити до Modern Rock Tracks chart, який складається за обсягом ротації на альтернативних радіостанціях США.
5 «Goodnight Lovers» не підлягала участі в чартах Великої Британії, оскільки там до участі допускається сингл із більш ніж однією унікальною композицією, якщо загальна кількість пісень на диску не перевищує трьох. На «Goodnight Lovers» таких було чотири.
6 «Remixes 04» були обмеженим 12-дюймовим виданням збірки реміксів Depeche Mode, випущеним, щоб доповнити ремікс на «Enjoy the Silence» 2004 року. Оскільки даний диск і класичний сингл «Enjoy the Silence» мали різні основні композиції, тож вони брали участь у UK Top 250 Singles Chart окремо.

Відео-видання

Примітки 

Depeche Mode